Gambir (onderdistrict), een onderdistrict van de gemeente Jakarta Pusat gelegen in de stad Jakarta, Indonesië
Gambir (plaats), een dorp in het onderdistrict Gambir
Station Gambir, een station gelegen in het onderdistrict Gambir